

Новоселовка — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Новоселовка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Новоселовка — село, Карасуський район, Костанайська область
 Новоселовка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Новоселовка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Новоселовка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Новоселовка — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край